Флаг городского округа Зара́йск Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально данный флаг был утверждён 18 февраля 2010 года флагом муниципального образования «Городское поселение Зарайск» Зарайского района Московской области и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6000.

Законом Московской области от 28 декабря 2016 года № 206/2016-ОЗ все муниципальные образования Зарайского муниципального района были преобразованы в городской округ Зарайск.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск от 27 июля 2017 года № 6/1 флаг Зарайского муниципального района был утверждён флагом городского округа Зарайск.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск от 25 января 2018 года № 14/2 предыдущее решение было признано утратившим силу, а флагом городского округа Зарайск был утверждён флаг упразднённого городского поселения Зарайск.

Описание 
«Прямоугольное голубое поле с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в середине фигуры из герба городского округа Зарайск Московской области, выполненные белым, чёрным и малиновым цветом (башню в лучах восходящего солнца)».

Обоснование символики 
Флаг городского округа Зарайск отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг разработан с учётом герба города Зарайска, в основе которого лежит исторический герб города Зарайска, Высочайше утверждённый а, описание которого гласит:
.

Использование на флаге композиции исторического герба города для современного городского поселения подчёркивает историческую, культурную и геральдическую преемственность, неразрывную связь многих поколений жителей города; показывает внимательное отношение зарайцев к своему наследию.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует власть, славу, почёт, величие, благородство происхождения, древность.

Примечания 

Флаги с изображением башни
Флаги с изображением солнца